Кубок Кремля 2005 года в мужском парном разряде проводится в шестнадцатый раз. В основной сетке турнира 16 пар, две из которых прошли в основу, получив специальное приглашение от организаторов.

Пара Николай Давыденко / Игорь Андреев защищала свой прошлогодний титул и проиграла в финале.

Посев 

  Микаэль Льодра /  Фабрис Санторо (Первый раунд)
  Махеш Бхупати /  Мартин Дамм (Полуфинал, отказ)

<ol start="3">
''' Максим Мирный /  Михаил Южный (Титул)
 Доминик Хрбаты /  Ярослав Левински ''(Полуфинал)

Сетка

Ссылки 
 

Кубок Кремля 2005